Louder Than Hell — восьмий студійний альбом американської групи Manowar, який був випущений 29 квітня 1996 року.

Композиції 
 Return of the Warlord — 5:19
 Brothers of Metal Pt. 1 — 3:54
 The Gods Made Heavy Metal — 6:03
 Courage — 3:49
 Number 1 — 5:10
 Outlaw — 3:22
 King — 6:25
 Today Is a Good Day to Die — 9:42
 My Spirit Lives On — 2:10
 The Power — 4:09

Джерела 
 Louder Than Hell  allmusic
 Louder Than Hell  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Manowar